Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу (, ) — союзная территория на западе Индии. Административный центр — Даман. Население 585 764 человека. Территория образовалась в результате слияния союзных территорий Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу 26 января 2020 года.

География 
Площадь 603 км². Территория состоит из четырёх частей: первая часть (город Даман с прилежащими деревнями) находится на материке и является полуанклавом на территории штата Гуджарат, вторая — остров Диу, лежащий к югу от гуджаратского полуострова Катхиявар, третья — Нагар-Хавели лежит между штатами Гуджарат и Махараштра, а четвёртая — Дадра находится севернее и представляет собой анклав на территории Гуджарата.

История 
Все номинальные земли союзной территории (Дадра, Нагар-Хавели, Даман, Диу) некогда были португальскими колониями. Даман и Диу вместе с несколькими другими городами на побережье были получены Португалией от султанов Гуджарата в 1531—1539 годах. Территорию Нагар-Хавели португальцы получили в 1783 году на основании мирного соглашения после конфликта, связанного с повреждением маратхским флотом португальского фрегата. Дадра была выкуплена португальцами в 1785 году.

После обретения независимости в 1947 году Индийский Союз потребовал передачи себе всех португальских колоний. Отказ Португалии привёл к конфликту. В 1954 году жители Дадры и Нагар-Хавели при поддержке волонтёров из военизированных индийских организаций (таких, как Раштрия сваямсевак сангх, Azad Gomantak Dal и др.) захватили эти территории, свергнув португальское правительство. Даман и Диу, наряду с Гоа, были аннексированы Индией в 1961 году. Суверенитет Индии над территорией признан Португалией только в 1974 году после произошедшей в ней «Революции гвоздик».

Союзная территория образовалась в результате объединения союзных территорий Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу в начале 2020 года. Территории уже ранее имели общего администратора и правительственных чиновников, поэтому для сокращения административных расходов было принято решение объединить их в одну. Закон о слиянии территорий был внесён в парламент Индии 26 ноября 2019 и одобрен президентом Индии 9 декабря 2019 года. В силу закон вступил 26 января 2020 года.

Административное деление 
В административном плане союзная территория Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу делится на три округа:

Примечания

Ссылки 

 Daman District (National Information Centre)
 
 
 WorldStatesmen, including lists of Portuguese captains/governors of Damão and Diu